Ahrensdorf può riferirsi a:
 Ahrensdorf – frazione della città tedesca di Ludwigsfelde
 Ahrensdorf – frazione della città tedesca di Templin
 Ahrensdorf – frazione del comune tedesco di Nuthe-Urstromtal
 Ahrensdorf – frazione del comune tedesco di Rietz-Neuendorf